Elsoff (Bad Berleburg), een plaats in de Duitse gemeente Bad Berleburg, of
Elsoff (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.